Le mot Moldavie signifie en français :

Géographie 
Moldavie désigne les territoires de la Principauté de Moldavie historique soit , actuellement partagés entre :
 la Roumanie : Moldavie occidentale formant 8 județe () ;
 la République de Moldavie : état indépendant depuis la dislocation de l'URSS en 1991 () ;
 et l'Ukraine : régions de Bucovine du nord et du Boudjak (ensemble ).

Les habitants autochtones de ces régions sont les Moldaves.

La Moldavie occidentale (correspondant à 8 județe de Roumanie) ne doit pas être confondue avec la Région de développement « Nord-Est » de la Roumanie, qui n'occupe que 6 județe (les deux les plus méridionaux faisant partie de la Région de développement « Sud-Est ») : voir Subdivisions de la Roumanie.

Histoire 

Moldavie a désigné :
 jusqu'au , la marche de Moldavie, petite principauté vassale de la Hongrie, sur la rivière Moldavie (Moldova en roumain) : région incluse ensuite dans le "Pays d'en Haut" (Țara de Sus) de la principauté de Moldavie, et dont le quart nord-ouest a été renommé Bucovine après 1775 ;
 la Principauté de Moldavie (depuis 1359) ;
 la Moldavie occidentale, territoire résiduel de la principauté de Moldavie après les annexions autrichienne de 1775 et russe de 1812, qui a formé la Roumanie en fusionnant en 1859 avec la principauté de Valachie ;
 la République démocratique de Moldavie de 1917 ;
 la République autonome socialiste soviétique moldave de Transnistrie qui comprenait l'actuelle République moldave du Dniestr : elle constituait une région autonome au sein de la République socialiste soviétique d'Ukraine, en Podolie, de 1924 à 1940 ;
 la République socialiste soviétique de Moldavie, État membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1945 dont les deux États héritiers sont la République de Moldavie devenue indépendante en 1991 (reconnue par la communauté internationale) et la République moldave du Dniestr (autoproclamée, non reconnue internationalement).

Néologismes 
Pour la république de Moldavie, la directive Juppé admet l'utilisation en français, à côté du nom traditionnel Moldavie, du néologisme « République de Moldova ». La même dichotomie se retrouve en anglais (Moldavia / « Moldova ») et en allemand (Moldau / « Moldawien »), le second terme étant à chaque fois, comme en français, un néologisme.

Autres sens 
 Par erreur de traduction en français, Moldavie peut parfois désigner la vallée de la Vltava (en allemand : Moldau comme la Moldavie) en Bohême (République tchèque) ;
 En minéralogie, la moldavite, également appelée chrysolite ou pseudo-chrysolite, ne vient pas de la Moldavie mais du nom allemand Moldautein de Týn nad Vltavou, localité tchèque de Bohême, où la gemme moldavite est particulièrement abondante ;
 En astronomie, Moldavie (Молдавия) est le nom d'un astéroïde découvert le  à l'observatoire d'astrophysique de Crimée par Lioudmila Tchernykh et ainsi baptisé en l'honneur de la Moldavie soviétique ;
 Enfin en histoire maritime Moldavie est aussi le nom d'un ancien paquebot britannique lancé en 1903 (de la même série qui reçut, au début du , d'autres noms géographiques européens comme les deux Transylvanie lancés en 1914 et en 1925 ou le Carpathia lancé en 1903).

Voir aussi 
 Liste des provinces historiques d'Europe
 Moldaves
 Liste des souverains de Moldavie
 Région de Moldavie en Roumanie
 République démocratique moldave
 République socialiste soviétique moldave
 République de Moldavie
 Moldavie ukrainienne (partie nord)
 Moldavie ukrainienne (partie sud)
 Bessarabie
 Bucovine

Note 

Région historique en Europe